Финал Кубка УЕФА 1990 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1989/90, 19-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 2 мая 1990 года, на стадионе «Олимпийский» в Турине. Ответный матч состоялся 16 мая на стадионе «Стадио Партенио» в Авеллино. В матче встретились итальянские «Ювентус» и «Фиорентина».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1989/1990

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1990
Кубок УЕФА
Май 1990 года
Лига Европы УЕФА 1990
Лига Европы УЕФА 1990
Международные соревнования по футболу в Италии
Международные спортивные соревнования в Турине
Футбольные соревнования в Турине
Спорт в Италии в 1990 году